Il doppio  dell'IS Open de Tenis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Paul Capdeville e Marcel Felder erano i detentori del titolo, ma Felder quest'anno non ha partecipato.

Capdeville ha fatto coppia con Hans Podlipnik-Castillo, ma si è ritirato prima del 1º turno.

Marcelo Demoliner e João Souza hanno battuto in finale James Cerretani e Pierre-Hugues Herbert 6–2, 4–6, [10–6].

Teste di serie 

  Marcelo Demoliner /  João Souza (Campioni)
  James Cerretani /  Pierre-Hugues Herbert (finale)

  Nikola Mektić /  Antonio Veić (primo turno)
  Guillermo Durán /  Renzo Olivo (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

IS Open de Tenis 2013
ATP Challenger Tour 2013